Клеони Немейські — давньогрецьке місто на Пелопоннесі.
 Клеони Афонські — давньогрецьке місто у Халкидиці